Прімейра ліга 2011—2012 — 78-ий сезон португальської Прімейра-Ліги. Чемпіонський титул вдруге поспіль здобув Порту.

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Академіка взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2012—2013 як переможець Кубку Португалії 2011—2012.

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Прімейра Ліга на soccerway 

2011—2012
Португалія
Португалія
2011 у португальському спорті
2012 у португальському спорті